Tanglad kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Tanlad, ort, Davaoregionen, Province of Davao del Sur,

Indonesien 

 Desa Tanglad, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar